Српска лига Београд у сезони 2011/12. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 2010/11. следећи клубови су у овој променили ранг:
 Младеновац се као првопласирани тим из Српске лиге Београд преселио у Прву лигу Србије.
 Палилулац Београд, Графичар и Ресник су као најлошије пласирани тимови Српске лиге Београд такмичење наставили у Београдској зони.
 Земун, као београдски тим који се нашао у зони испадања Прве лиге Србије, прешао је у Српску лигу Београд. 
 БАСК, који је у Првој лиги Србије освојио прво место, одустао је од учешћа у Јелен Суперлиги Србије, те је и он аутоматски пребачен у нижи степен такмичења.
 Славија Београд и ПКБ су као најбоље пласирани тимови Београдске зоне изборили место у Српској лиги Београд.

Клубови у сезони 2011/12.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Београда
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net

Српска лига Београд
Београд